Тео́рия за́говора (от ), конспироло́гия (от  «заговор» + ) — объяснение реального или вымышленного события как произошедшего в результате заговора могущественных групп, действующих злонамеренно и, как правило, политически мотивированных, в ситуации, когда другие объяснения более вероятны;  вера, что тайная, но влиятельная организация (как правило, политическая по мотивации и репрессивная по методам) несёт ответственность за необъяснимое событие. Термин имеет отрицательную коннотацию, подразумевая, что апелляция к заговору основана на предрассудках или слабых доказательствах. Теория заговора не является просто одним из возможных объяснений среди других равноценных альтернатив, но представляет собой идею, которая противоречит более правдоподобной и широко принятой версии. Конспирологические убеждения расходятся с научным консенсусом и общепринятым мнением учёных и других экспертов.

Теории заговора нефальсифицируемы (построены таким образом, что принципиально не могут быть опровергнуты) и подкрепляются круговыми рассуждениями (логическая ошибка в виде хождения по кругу): как аргументы против существования заговора, так и отсутствие доказательств заговора интерпретируются как свидетельства его реальности, в результате чего заговор становится вопросом веры, а не гипотезой, которую можно доказать или опровергнуть. Исследования связывают веру в теории заговора с недоверием к властям и политическим цинизмом.

Теории заговора содержат логическую структуру, отличную от рационального мышления и соответствующую мифологическому: не соблюдается закон исключённого третьего, суть подменяется вопросом происхождения, событиям приписывается обязательная целенаправленность, соседство во времени принимается за причинно-следственную связь.

Некоторые исследователи предполагают, что конспирологическое мышление — вера в теории заговора — может быть психологически вредным или являться симптомом патологических явлений и коррелирует с более низким уровнем аналитического мышления, интеллекта, психологическими проекциями, паранойей и . Психологи обычно связывают веру в теории заговора и видение заговора там, где его нет, с рядом психопатологических состояний, таких как паранойя, шизотипия, нарциссизм и нарушение привязанности, или с формой когнитивного искажения — восприятием иллюзорных паттернов. Однако в рамках современного научного консенсуса считается, что большинство сторонников теорий заговора не страдают психическими патологиями, поскольку их убеждения в конечном счёте базируются на когнитивных тенденциях, естественных для человека и, вероятно, имеющих глубокую эволюционную историю, включая естественную склонность к тревоге и .

Исторически теории заговора тесно связаны с предрассудками, политической пропагандой, охотой на ведьм, войнами и геноцидом. Конспирологические взгляды часто разделяют оправдывающие свои действия борьбой с тайными заговорщиками террористы (например, Тимоти Маквей и Андерс Брейвик) и некоторые политические режимы в таких странах как нацистская Германия, Советский Союз и Турция. Отрицание СПИДа правительством Южной Африки, мотивированное теориями заговора, привело к примерно 330 тысячам смертей от СПИДа. Теория заговора «QAnon» и отрицание результатов президентских выборов в США в 2020 году стали причиной захвата Капитолия США в 2021 году.  привела правительство Замбии к отказу от продовольственной помощи в то время, когда три миллиона человек в стране страдали от голода. Теории заговора являются существенным препятствием для улучшения общественного здравоохранения, поощряя противодействие вакцинации и фторированию воды и др., и могут способствовать вспышкам болезней, которые можно было бы предотвратить с помощью вакцин. Другие последствия распространения теорий заговора включают снижение доверия к науке, радикализацию и идеологическое усиление экстремистских групп и возможные экономические проблемы.

Теории заговора ранее были ограничены маргинальной аудиторией, но к настоящему времени получили широкое распространение в средствах массовой информации и Интернете, включая социальные сети, к концу XX — началу XXI веков став культурным феноменом. Они широко распространены по всему миру, могут иметь большую популярность, а в отдельных странах или культурах некоторые теории заговора могут разделяться большинством.

Противодействие распространению теорий заговора включает поддержание открытого общества и улучшение навыков аналитического мышления у широких масс.

Предпосылки возникновения 
Одна из причин появления теории заговоров — глубинные социальные и психологические потребности человека. Восприятие положений теории заговора тесно связано с механизмами стереотипизации, проекции и феноменом эскапизма, а также сложностью понимания человеком случайных событий, фрагментарного восприятия мира, стремлением к целостному представлению картины событий (см. гештальтпсихология). Причиной успешности теорий заговора также называют идеологическую реакцию на социальное неравенство.

Механизм проекции означает, что сторонник теории заговора, как правило, переносит на предполагаемых участников заговора некоторые свои позитивные и негативные личностные свойства. При этом они обретают преувеличенный характер. С одной стороны, заговорщики демонизируются, им приписывают как злые намерения, так и личную аморальность. Это позволяет снять любые моральные ограничения в действиях по отношению к предполагаемым заговорщикам, избежать морального осуждения или уголовной ответственности. Ведь тот, кто уничтожает таких чудовищ, должен быть признан героем, а не преступником. С другой стороны, заговорщиков наделяют особыми способностями (умом, хитростью, целеустремлённостью и т. д.).

Стремление избежать когнитивного диссонанса приводит к тому, что личность, однажды воспринявшую определённую теорию заговора, как правило, трудно убедить отказаться от неё. Все противоречащие теории факты либо просто игнорируются, либо отвергаются с помощью типичных для теории заговора приёмов (их можно отрицать, назвав проявлениями провокационной деятельности заговорщиков, или интерпретировать таким образом, что из противоречащих они превратятся в подтверждающие). И наоборот, любой, даже самый безобидный и не имеющий, на первый взгляд, никакого отношения к делу факт можно, приложив некоторые усилия, вписать в картину, предлагаемую теорией заговора. В «Маятнике Фуко» Умберто Эко сформулировал это так:

Если допустить возможность того, что во Вселенной существует хотя бы одна отправная точка, которая не является знаком чего-то иного, мы сразу же выходим за рамки герметического мышления.

С точки зрения теории мемов, теории заговора — мемы, конкурирующие с мемом общепринятой картины мира. Их успешность строится на недоверии к авторитету экспертов и общепринятым источникам знания.

Риторика 

Риторика теории заговора использует несколько видов когнитивных искажений, включая ,  и предвзятость подтверждения. Аргументы часто принимают форму постановки разумных вопросов, но без предоставления ответа, основанного на веских доказательствах. Теории заговора наиболее успешны, когда их сторонники могут привлечь широкие массы, например, в политике, религии и журналистике. Эти сторонники сами не обязательно верят в теорию заговора, они могут просто использовать её в попытке получить общественное признание. Конспирологические утверждения могут действовать как успешная риторическая стратегия для убеждения части аудитории посредством .

Теории заговора обычно акцентируются на пробелах или неясностях в знаниях, утверждая затем, что истинным объяснением этого должен быть заговор. Доказательства, которые могли бы напрямую подтвердить теории заговора, обычно имеют низкое качество. Так, конспирологи часто опираются на показаний очевидцев, несмотря на их недостоверность, при этом игнорируя объективный анализ доказательств.

Теории заговора не поддаются фальсификации и подкрепляются ложными аргументами. В частности, сторонники теории заговора используют круговое рассуждение, логическую ошибку в виде хождения по кругу: как доказательства против существования заговора, так и отсутствие доказательств интерпретируются как свидетельство его реальности, в результате чего заговор становится вопросом веры, а не гипотезой, которую можно доказать или опровергнуть. Эпистемическая стратегия теорий заговора названа «каскадной логикой»: каждый раз, когда становятся доступными новые доказательства, теория заговора стремится отвергнуть их, утверждая, что ещё большее число людей участвует в сокрытии правды. Любая информация, противоречащая теории заговора, считается дезинформацией со стороны участников заговора. Точно так же отсутствие доказательств, прямо подтверждающих идеи конспирологов, изображается как подтверждающее существование заговора молчание. Тот факт, что другие не обнаружили и не разоблачили никакого заговора, рассматривается как свидетельство участия этих людей в заговоре. Эта стратегия позволяет теориям заговора изолироваться от нейтрального анализа доказательств и делает их устойчивыми к разбору или коррекции, что называется эпистемической самоизоляцией.

Конспирологи часто пользуются ложным балансом в СМИ. Они могут заявлять, что представляют альтернативную точку зрения, заслуживающую равного внимания общественности. Например, эта стратегия использовалась в рамках организованной креационистским учреждением Институт Дискавери кампании   для продвижения псевдонаучной концепции разумного замысла, которая нередко включает идею существования заговора учёных, подавляющих креационизм. Если креационисты успешно находят платформу для представления своих взглядов в формате дебатов, они сосредотачиваются на использовании риторики ad hominems и нападках на существующие с их точки зрения недостатки общепринятой парадигмы, избегая при этом любого обсуждения недостатков собственной позиции.

Типичный подход конспирологов состоит в том, чтобы оспаривать любое действие или заявление официальных лиц, используя даже самые незначительные аргументы. Затем ответы оцениваются с использованием принципа двойных стандартов, когда отсутствие немедленного ответа, удовлетворяющего сторонника теории заговора, рассматривается как доказательство существования заговора. Любые незначительные ошибки в ответе подчёркиваются, в то время как недостатки в аргументах сторонников обычно игнорируются или оправдываются.

Касаясь научных тем, конспирологи обычно считают, что научная теория может быть опровергнута одним очевидным, с их точки зрения, недостатком или исключительным случаем. Кроме того, как игнорирование претензий конспиролога, так и попытка их решения будут истолкованы как доказательство существования заговора. Аргументы самих конспирологов могут быть ненаучными. Так, в ответ на  1996 года большая часть оппозиции сосредоточилась на выдвижении процедурных возражений. В частности, утверждалось, что часть процедуры создания доклада отражала заговор с целью заставить несогласных замолчать, что послужило мотивацией для противников доклада и отвлекло внимание значительной части общественности от научной стороны вопроса.

Отличия от других предполагаемых заговоров 

Теория заговора, коспирологическая теория представляет собой не просто предположение о заговоре, любом тайном плане с участием двух или более человек. Термин теория заговора относится к явлению, имеющему определённые характеристики. Например, конспирологические убеждения неизменно противоречат общепринятому мнению экспертов, учёных, которые могут оценивать их достоверность. Конспирологи считают себя обладателями привилегированного доступа к социально преследуемым знаниям или стигматизированному образу мышления, который отделяет их от масс, верящих «официальной версии». Майкл Баркун описывает теорию заговора как «шаблон, наложенный на мироустройство, чтобы придать событиям видимость порядка».

Настоящие заговоры, даже самые простые, трудно скрыть, и они регулярно сталкиваются с неожиданными проблемами. Напротив, теории заговора предполагают, что заговоры всегда успешны и группы заговорщиков, такие как бюрократы или учёные, могут действовать с почти идеальной компетентностью и секретностью. Причины событий или происшествий в рамках конспирологии упрощаются для исключения сложных или взаимосвязанных факторов, а также роли случая и непредвиденных последствий. Почти всё наблюдаемое объясняется тем, что оно было преднамеренно спланировано предполагаемыми заговорщиками.

В теориях заговора обычно утверждается, что заговорщики действуют с крайне злым умыслом. По словам Роберта Бразертона:
Злобные намерения, предполагаемые большинством теорий заговора, выходят далеко за рамки повседневных заговоров, связанных с личными интересами, коррупцией, бессердечностью и преступностью. Предполагаемые конспирологами заговорщики — не просто люди с эгоистичными планами или различными ценностями. Скорее теории заговора постулируют чёрно-белый мир, в котором добро борется со злом. Широкие массы изображается жертвами организованного преследования, а мотивы предполагаемых конспирологами заговорщиков часто граничат с чистым маниакальным злом. По крайней мере, утверждается, что заговорщики проявляют почти бесчеловечное пренебрежение к базовым свободам и благополучию населения в целом. Более грандиозные теории заговора изображают заговорщиков воплощением Зла: они являются причиной всех бед, от которых мы страдаем, совершают отвратительные акты немыслимой жестокости на регулярной основе и стремятся в конечном итоге ниспровергнуть или уничтожить всё, что нам дорого.

Тайные общества 
Центральным моментом любой теории заговора является наличие некоего могущественного тайного общества, которое способно влиять на ход мировой истории. Несмотря на то, что существование тайных обществ или организаций с высокой степенью секретности сомнений не вызывает, но приписывание им недоказанной роли в исторических событиях является конспирологической. Одной из самых ранних и могущественных тайных организаций в теориях заговора считаются тамплиеры. К ним возводили свое происхождение масоны. В 1797 году аббат Огюстен де Барюэль возводил к тамплиерам иллюминатов и якобинцев.

Направления

Антикатолическая конспирология 

В эпоху Реформации появилась теория паписткого заговора, согласно которой Папа Римский использует иезуитов для свержения протестантских королей. Сила этой теории была так велика, что она способствовала временному закрытию ордена иезуитов. На основе этой теории построены сюжеты кинофильма «Братство волка» (2001) и романа «Код да Винчи» (2003), где место иезуитов заменяет организация  Opus Dei.

Антисемитская конспирология 

Теория жидомасонского заговора утверждает существование тайной коалиции еврейства (или иудаизма) и масонства, целью которой является установление всемирного господства.

Сторонники теории считают, что целью «жидомасонов» является подрыв устоев христианской цивилизации (включая православную Россию) и создание организации, которая способна править миром, заменив суверенные государства и правительства.

Неприязнь к масонам как социальное явление возникла в XVIII веке: как отмечает Дуглас Смит, негативное отношение к масонам на всех общественных уровнях в Российской империи зародилось почти сразу после возникновения первых лож. Аналогичные обвинения в это время во Франции высказывал аббат Огюстен Баррюэль. Так, в работе 1792 года «Иллюстрированные мемуары истории якобинства» Баррюэль утверждал, что евреи, масоны и иллюминаты преследуют цель свержения европейских монархий и умаления авторитета церкви. Баррюэль прямо называл масонов зачинщиками и виновниками Французской революции, приведшей к великим кровопролитиям. Впоследствии Николаю I неоднократно приносили доносы на масонов. В одном из доносов императору М. Л. Магницкий впервые употребил термин «жидомасоны». Он, в частности, писал, что Россия «страшна [масонам] силою физическою, духом <…> истинной и несокрушимой религией, преданностью к <…> самодержцам, искреннею, сердечною, святою, потому что она основана на вере, на чувстве, на тысячелетнем предании любви народной». По мнению историка С. Ю. Дудакова, письма Магницкого стали одним из важнейших документов, повлиявших на фабрикацию на рубеже XIX—XX веков известной фальшивки, обвинявшей евреев в планах мирового господства — «Протоколов сионских мудрецов».

Центральной идеей немецкого национал-социализма стала «арийская раса» и её противопоставление и противоборство с враждебной «семитской расой» (евреями). Эта идея служила основой для радикального, охватывавшего все сферы человеческой жизнедеятельности антисемитизма, определявшего в свою очередь стремление к борьбе против марксизма, большевизма, пацифизма, либерализма и демократии — согласно нацистскому учению, проявлений и инструментов реализации интересов «мирового еврейства». История понималась как непрерывная «расовая борьба» воспринимаемых с биологической позиции народов за выживание, защита и расширение необходимого им «жизненного пространства». Конечным результатом этой борьбы считалось установление мирового господства «арийской расы», превосходящей другие расы в биологическом и культурном отношении и занимающей высшую позицию в «расовой иерархии» — расы естественных господ. В общественном сознании немцев сформировался конкретный образ «врага нации» — стремящееся к всемирному господству «мировое еврейство», достигающее своих целей с помощью «капиталистической плутократии» или демократических и марксистских партий. Нацистская расовая теория стала основой для политики «ариизации» — очищения немецкого общества и германского государственного аппарата лиц, рассматриваемых как чуждые и враждебные немецкому народу в расовом и этническом отношении, прежде всего евреев, а затем — для Холокоста.

Данная теория существует и в настоящее время, хотя в Европе и Америке после Второй мировой войны подобные взгляды в целом ушли из публичной политики и широкого общественного обсуждения. При этом их традиционно придерживаются сторонники неонацизма. Тема жидомасонского заговора, включая обвинения «жидомасонов» в ритуальных убийствах и использовании крови младенцев, популярна в идейных направлениях, связанных с «арийской» идеей, в том числе в славянском неоязычестве. В России в среде радикальных националистов слово «масоны» может служить эвфемизмом для обозначения евреев.

Теории заговора об НЛО 

Теории заговора об НЛО представляют собой разновидность теорий заговора, в которых утверждается, что правительства и политики во всем мире, в частности правительство Соединённых Штатов, скрывают доказательства принадлежности неопознанных летающих объектов представителям нечеловеческого (инопланетного) разума или создания этих объектов с использованием инопланетных технологий; утверждается, что правительства поддерживают связь или сотрудничают с инопланетянами, несмотря на публичные опровержения. Некоторые из этих теорий утверждают, что правительства санкционируют похищение пришельцами.

Большую известность имеет Розуэлльский инцидент 1947 года. Связь американской элиты с инопланетянами поддерживала группа Маджестик-12. В США на этой основе родилась городская легенда «люди в чёрном». Дэвид Айк развил эту ветвь конспирологии в учение о рептилоидах. Джим Маррс полагал, что контролирующие Землю инопланетяне связаны с планетой Нибиру.

Среди лиц, публично заявивших, что доказательства, связанные с НЛО, скрываются, были сенатор США Барри Голдуотер, британский адмирал лорд  (бывший глава НАТО и начальник штаба британской обороны), американский вице-адмирал Роскоу Х. Хилленкоттер (первый директор ЦРУ), израильский бригадный генерал Хаим Эшед (бывший директор космических программ Министерства обороны Израиля), астронавты Гордон Купер и Эдгар Митчелл и бывший министр обороны Канады . Помимо своих заявлений, они не представили никаких доказательств своих слов. Согласно Комитету скептических расследований, существует мало или совсем нет доказательств, подтверждающих эти заявления, несмотря на значительные исследования по данному вопросу, проведенные неправительственными научными учреждениями.

Религиоведы отмечают, что среди сторонников теорий заговора об НЛО имеют распространение некоторые новые религиозные движения, в первую очередь «», «Нация ислама» и саентология.

Антимондиалистская конспирология 

Мондиалистский заговор — новейшая форма конспирологии, разоблачающая планы «тайного Мирового правительства» в последние десятилетия. Особенностью этого варианта конспирологии является то, что основным объектом внимания становятся Соединённые Штаты Америки.

Неофициальная международная организация «Бильдербергский клуб» рассматривается некоторыми конспирологами как тайное мировое правительство.

Согласно заявлениям конспирологов, истинной целью Трёхсторонней комиссии (частная организация, поощряющая сотрудничество между Северной Америкой, Европой и Тихоокеанским регионом Азии, основанная банкиром Дэвидом Рокфеллером) также является создание подконтрольного ей мирового правительства. Богемский клуб, объединяющий влиятельных членов американского общества, считается некоторыми конспирологами местом, где формируются решения по важнейшим вопросам внутриамериканской и международной политики.

Антибританская конспирология 
Теория Английского заговора тесно связана с антисемитской конспирологией, поскольку в нем акцентируются три темы: премьер-министр Дизраэли, роль банкирского клана Ротшильдов и роль Великобритании в создании Израиля. Однако корни его древнее и восходят к привилегированному положению ордена тамплиеров на острове. Согласно этой теории, многие страны мира являются «криптоколониями» Великобритании. Является своего рода геополитической конкретизацией концепции масонского заговора, основанной на положении, что все мировое масонство подчинено английскому масонству, в лице его главы, английского монарха. Так, теория «криптоколоний» развивается в работах российского философа и публициста Д. Галковского. Своеобразным «злым гением мира» выступает Англия в работах американского нон-конформиста Линдона Ларуша.

«Геноцид белой расы» 

«Геноцид белой расы», «геноцид белых», «вымирание белых» или «замещение белых» — теория заговора, разделяемая сторонниками превосходства «белой расы», согласно которой существует заговор с целью уничтожения белых. Утверждается, что в странах с белым большинством тайные силы поощряют смешение рас, массовую иммиграцию небелых, , низкий уровень рождаемости, аборты, государственную конфискацию земли у белых, организованное насилие и  с целью вызвать вымирание белых посредством , массовой иммиграции или прямого геноцида. В организации «геноцида белых» сторонники теории заговора часто обвиняют евреев.

«Геноцид белых» представляет собой политический миф, основанный на псевдонаучных, включая псевдоисторические, взглядах и на , вызванный психологической паникой, которую часто называют «страхом вымирания белых». По мнению учёных, белые не вымирают и не находятся под угрозой истребления.

Критика 
По мнению Джорджа Энтина, профессора-эмерита Пенсильванского университета, речь обычно идёт не столько о действительно научных теориях, сколько о мифах, догадках, слухах.

Реальные политические действия часто требуют секретности не только на этапе планирования, но и реализации. Поэтому порой нелегко разграничить обычную политику и заговор. Обычно для приверженца теории заговоров предстоящее изменение имеет глобальное значение, на карту поставлены судьбы народов и всего мира. Научные толкования и теории заговоров характеризуются двумя разными подходами … Конспиративизм лишён здравого смысла, не основывается на доказательствах или не оценивает достоверность источников, не имеет критериев предпочтения одного толкования другому, мало знает о действительных заговорах и о том, как часто они проваливаются, власть рассматривается как единственная цель … Конспиративизм напоминает мышление параноика, которому мерещатся заговоры против него самого. Приверженцы теорий заговоров полагают, что всё направлено против групп, к которым они принадлежат или с которыми они себя идентифицируют.

Наиболее слабое место теории заговора (в особенности, «глобальной») — добавление к интерпретации исторического эпизода большого количества усложнений. Один из принципов, который нарушается в обязательном порядке — Бритва Хэнлона: хотя известно, что в реальности причины того или иного события могут быть вполне обыденными (несчастный случай, действия одиночки-маньяка, эпидемия, катастрофа), на их место ставится действие многочисленной, безупречно законспирированной, всесильной организации, все участники которой стремятся к единой цели и не допускают ошибок. Такое допущение крайне сомнительно. Весьма маловероятно, чтобы события, в которых задействовано достаточно большое количество людей, долго оставались неразглашёнными: история показывает, что рано или поздно реально существующие заговоры становятся достоянием гласности (например, «Уотергейт»).

Доктор Оксфордского университета Дэвид Граймс, основываясь на данных о раскрытых заговорах, создал математический аппарат, позволяющий оценить максимальное время раскрытия заговора, основываясь на количестве его участников и ещё некоторых параметрах. По его оценке, большинство самых популярных заговоров должны быть раскрыты менее, чем за четыре года. Эта работа показывает, что масштабные заговоры склонны быстро разоблачаться. Огромное количество людей, необходимое для поддержки глобального мошенничества, само по себе является причиной, по которой крупные заговоры не могут существовать.

Ответы на критику 

Документалист Бен Стюарт в своём документальном фильме «The Esoteric Agenda» отмечает:

Один из величайших примеров группового мышления — это клеймение того, что называется теорией заговора. Сам термин «Теория заговора» производит яркое впечатление на обычного человека. Убийство Кеннеди, Зона 51, Розуэлл, правительственные сокрытия и странные исчезновения. Эти темы возможно звучат слишком фантастическими для обычных людей, так и малопонятными. Так было сделано специально. Со временем из-за неправильных интерпретаций и приукрашивания этих историй, факты в них либо добавлялись, либо изымались. Факты могут быть правдой или ложью, но в одном можно быть уверенным — если глобальную тайну нужно скрыть, но она начинает распространяться среди населения, лучшим прикрытием будет приукрасить или изменить историю, пока она не зазвучит нелепо <…> СМИ любыми способами заставляют людей чувствовать себя глупыми, даже если они внимательно прислушиваются к теориям.

По мнению С. Г. Кара-Мурзы, «Термин „теория заговора“ становится оценочным и во многих аудиториях он используется как безотказный способ заткнуть рот оппоненту».

Мюррей Ротбард в «Анатомии государства» пишет:
..важно для государства прививать своим подданным отвращение ко всякого рода «теориям заговора в истории», так как поиск «заговоров» означает поиск мотивов и установление ответственности за исторические злодеяния.

Если, однако, любая тирания государства, коррупция или агрессивная война были вызваны не государственными правителями, а таинственными и загадочными «общественными силами», или общим несовершенством мира, или если каким-то образом все несут ответственность («Мы все убийцы», как заявлял один лозунг), тогда нет смысла людям возмущаться или восставать против таких злодеяний. Более того, атака на «теории заговора» означает, что подданные станут легче верить в доводы «общественного блага», всегда выдвигаемые государством, как оправдание любым своим деспотическим действиям. «Теория заговора» может пошатнуть систему, побуждая общественность сомневаться в государственной пропаганде.

Противодействие 
Существуют разные правовые методы борьбы с конспирологами, которые различаются в зависимости от страны. В частности, в ряде стран приняты законы, карающие в уголовном порядке за отрицание научно признанных версий событий: например, за реабилитацию нацизма (статья 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации), за отрицание Холокоста, за отрицание геноцида армян и другие. Конспирологи также могут преследоваться в некоторых странах как распространители фейковых новостей. Так, в России был осуждён ютубер-конспиролог Антон Мысливец за распространение ложной информации о вакцине от COVID-19. Мысливец утверждал, что после вакцинации, проводимой с целью сокращения населения, человек умирает через месяц. Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ. В тех странах, где нет законов, карающих за распространение ложной общественно значимой информации или за отрицание научных версий исторических событий, конспиролог может преследоваться в гражданско-правовом порядке. Например, в США Первая поправка к Конституции запрещает властям ограничивать свободу слова. Тем не менее, это не исключает возможности подачи иска к конспирологу в гражданском порядке. Так в 2022 году суд присяжных в штате Техас обязал конспиролога Алекса Джонса выплатить 4,1 млн долларов компенсации родителям 6-летнего мальчика, погибшего в результате стрельбы в школе Сэнди-Хук. Джонс неоднократно называл трагедию постановкой, устроенной правительством для того, чтобы отнять у американцев право на оружие. Во время суда Джонс признал, что стрельба была реальной и извинился за свои слова.

Противодействие конспирологии возможно и на индивидуальном уровне. В марте 2020 года сторонники теории заговора о пандемии COVID-19 пустили ложный слух о том, что женщина по имени Маатье Бенасси (Maatje Benassi), резервист армии США, была «нулевым пациентом» пандемии, первым человеком, заразившимся COVID-19. Бенасси стала мишенью из-за её участия во Всемирных военных играх 2019 года в Ухане до начала пандемии, хотя у неё никогда не было положительного результата теста на вирус. Теоретики заговора даже связали её семью с ди-джеем Бенни Бенасси как вирусный заговор Бенасси, хотя они не связаны между собой, и у Бенни также не было вируса. Блогер, называющий себя журналистом-расследователем, выпускал новые и новые видео, в которых обвинял Маатье в том, что она – спецагент, целью которого было занести в Китай новый вирус, созданный в американских биолабораториях. Незнакомые люди угрожали Маатье и желали ей смерти, был опубликован её домашний адрес и личные фотографии. Полиция говорила, что ничего не может поделать с этим, а интернет-платформы неохотно удаляли контент, связывающий Бенасси и коронавирус. И тем не менее, Маатье и её мужу удалось победить автора теории заговора и остановить волну конспирологии в свой адрес.

Реальные заговоры 
Канадские религиоведы  и Пол Натансон пишут: «реальным тайным заговорам свойственны по крайней мере четыре особенности: это группы, а не индивиды; незаконные, зловещие цели, отсутствие заботы об обществе в целом; серия спланированных, а не спонтанных действий; и, разумеется, секретное обсуждение и планирование заговора, а не открытая дискуссия на страницах печати». Этим, видимо, и вызывается такое пристальное внимание к уже раскрытым и доказанным местам, где собираются вместе влиятельные лица. Некоторые заговоры позднее становятся просто историей, которую хотели скрыть от общества: Уотергейтский скандал, сделка по тайной поставке оружия Ирану.

Профессор американистики Манчестерского университета Питер Найт отмечает: «некоторые историки обращают внимание, что именно США стали главным оплотом конспирологии, поскольку именно здесь были предприняты и раскрыты многие выдающиеся заговоры, особенно после 1960-х годов». Присутствие реальных заговоров питает уверенность конспирологов в реальности ещё не раскрытых конспирологических теорий.

См. также 
 Бритва Хэнлона
 Разоблачения массовой слежки в 2013 году
 Денвер (аэропорт)
 Протоколы сионских мудрецов
 
 Тайное общество
 Современные мифы
 Фолк-хистори
 Дениализм
 Анти-ЛГБТ+ риторика

Примечания

Литература 

Научные, научно-популярные и публицистические работы
 Багдасарян В. Э. «Теория заговора» в отечественной историографии второй половины XIX—XX вв.: критика мифологизации истории: автореферат дисс. … докт. ист. наук.: специальность 07.00.09. — М.: МГУС, 2000. — 44 с.
 
 
 Найт П. Культура заговора: От убийства Кеннеди до «секретных материалов». — М.: Ультра.Культура 2.0, 2010. — 381 с.
 
 
 Хлебников М. В. Теория заговора. Опыт социокультурного исследования. — М.: Кучково поле, 2012. — 464 с.
 Хлебников М. В. Теория заговора. Историко-философский очерк. — Новосибирск: Альфа-Порте, 2014. — 460 с.
 Энтин Д. «Теория заговоров и конспиративистский менталитет» // Новая и новейшая история. 2000. № 1).
  Невидимая рука. Введение во взгляд на историю как на заговор. М.: Образование-Культура, 1996. — 256 с. ISBN 5-88857-013-3
 
 
 
 
 
 
 
 . Watch the Skies! A Chronicle of the Flying Saucer Myth. Washington, DC: Smithsonian Institution, 1994. .
 

Теория жидомасонского заговора
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беллетристика
 Сергей Сергеевич Тармашев. Романы «Наследие», «Наследие-2», повествующие, в том числе, о заговоре владельцев крупнейших компаний и корпораций, которые хотят захватить продовольственный рынок с помощью производства генетически модифицированных организмов.
 Джеймс Грейди. «Шесть дней Кондора», роман
 Дэн Браун. «Код да Винчи», «Ангелы и Демоны»
 Умберто Эко. «Маятник Фуко», «Пражское кладбище»
 Анатолий Гладилин. «Тень всадника»
 Лоуренс Норфолк. «Словарь Ламприера»
 Томас Пинчон. «Выкрикивается лот 49»
 Нил Стивенсон. «Криптономикон»
 Алекс Тарн. «Протоколы сионских мудрецов»
 Роберт Уилсон, Роберт Ши. Трилогия «Иллюминатус!» — в этом романе собраны многие популярные конспирологические теории мирового заговора, которые по сюжету оказываются следствием тысячелетнего противостояния двух древних кланов беженцев из утонувшей Атлантиды.

Ссылки 

 Конспиромания. Питер Найт картографировал необозримые просторы американской паранойи
 Би-би-си: «Теоретик заговора живёт в каждом из нас?»
 Большой город. Статья «А власти скрывают»
 А. А. Вассерман Азы и аксиомы исторической конспирологии
 Компьютерра: № 14 (538) 13 апреля 2004 г. Тема номера: «В поисках заговора»
 Киви Берд Заговоры как образ жизни
 Олег Киреев В сетях
 Михаил Ваннах Несколько слов о заговороведении и высоких технологиях
 Александр Панченко. «Теория заговора» и современная религиозная культура (видео)
 The social consequences of conspiracism: Exposure to conspiracy theories decreases intentions to engage in politics and to reduce one’s carbon footprint.